ADEOS (engl. Advanced Earth Observing Satellit) ist der Name folgender Satelliten:

 ADEOS-I
 ADEOS-II

ADEOS